Hose steht für:
 Hose, ein Kleidungsstück
 das Gefieder am Bein von Hühner- oder Greifvögeln und weiteren Vogelarten
 Hose (Einheit), ein altes deutsches Handelsgewicht 
 Hose (Mathematik), eine 3-fach punktierte Sphäre

Hose ist der Familienname folgender Personen:
 Burkhard Hose (* 1967), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Theologe und Autor
 Charles Hose (1863–1929), britischer Kolonialbeamter und Zoologe
 Heinz zur Hose (* 1925), deutscher Fußballspieler
 Hugo Hose (1890–1969), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SED)
 Johann Heinrich Hose (1765–1841), deutscher Maler und Bildhauer
 Klaus Hose (1941–1996), deutscher Karambolagespieler, Bundestrainer und Autor
 Martin Hose (* 1961), deutscher Altphilologe
 Susanne Hose (* 1961), deutsche Ethnologin

H.O.S.E. steht für
 H.O.S.E., eine Spielart des Pokerspiels

Siehe auch:
 Die Hose
 Hausse
 Hosse
 Windhose
 Wasserhose